Фі́шер (, , у буквальному значенні — «рибалка») — багатозначний термін англо- та німецькомовного походження, що зустрічається як прізвище і топонім.

Персоналії 
 Фішер — список осіб з таким прізвищем.

Топоніми

Фішер — протока в Канаді

Фішер — місто, штат Арканзас
 Фішер — місто, штат Міннесота
 Фішер — селище, штат Іллінойс
 Фішер — селище, штат Луїзіана

Підприємства 
 С. Фішер () — німецьке видавництво
 Fischer (компанія) — австрійський виробник спортивного обладнання
 Fischer (броварня) — французьке пивоварне підприємство

Інше 
 21451 Фішер (21451 Fisher) — астероїд головного поясу

Посилання